|-
| 138001 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138002 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138003 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138004 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138005 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138006 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138007 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138008 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138009 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138010 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138011 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138012 - ||  || 12 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138013 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138014 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138015 - ||  || 5 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138016 - ||  || 6 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 138017 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138018 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138019 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138020 - ||  || 11 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138021 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138022 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138023 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138024 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138025 - ||  || 4 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138026 - || 2000 DR || 24 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 138027 - ||  || 23 februarie 2000 || Osservatorio Polino || Osservatorio Polino
|-
| 138028 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138029 - ||  || 27 februarie 2000 ||  || 
|-
| 138030 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138031 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138032 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138033 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138034 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138035 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138036 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138037 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138038 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138039 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138040 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138041 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138042 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138043 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138044 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138045 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138046 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138047 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138048 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138049 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138050 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138051 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138052 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138053 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138054 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138055 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138056 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138057 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138058 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138059 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138060 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138061 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138062 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138063 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138064 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138065 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138066 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138067 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138068 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138069 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138070 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138071 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138072 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138073 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138074 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138075 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138076 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138077 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138078 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138079 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138080 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138081 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138082 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138083 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138084 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138085 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138086 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138087 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138088 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138089 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138090 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138091 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138092 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138093 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138094 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138095 - ||  || 26 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138096 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138097 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138098 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138099 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138100 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-